Генерирующие предприятия  представлены практически всеми видами электростанций. В 2016 году Аргентина заняла 27-е место в мире по установленной мощности с 38 350 МВт и 30-е место в мире по годовой выработке с 131,9 млрд кВт⋅ч. Степень электрификации в 2013 году составил 96,4 % (99,2 % в городах и 96 % в сельской местности). По данным  (), установленная мощность электростанций в Аргентине составляла 37 652 МВт, из которых тепловые электростанции составляли 24 396 МВт (64,8 %), гидроэлектростанции — 11 265 МВт (29,9 %) и атомные электростанции — 1755 МВт (4,66 %).

В списке перечисляются электростанции Аргентины, установленная мощность которых составляет 10 МВт и выше и сгруппированных по видам.

Тепловые электростанции 

Большинство тепловых электростанций Аргентины работает на газе и мазуте. Работающих на угле всего две, одна из которых одновременно является самой южной угольной тепловой электростанцией в мире. ТЭС сконцентрированы в основном в Пампе.

Гидроэлектростанции 

Первая ГЭС Аргентины — , была построена в 1890 году на реке Рио-Примеро. Установленная мощность всех гидроэлектростанций страны в 2017 году составляли 24 % от общенациональной. Аргентина намного уступает таким соседям как Бразилия и Чили по степени использования гидроресурсов. Уже более 40 лет планируется строительство крупной .

Атомные электростанции 

Аргентина — пионер в области атомной энергетики в регионе. Так, введённая в 1974 году в строй АЭС «Ату́ча» стала первой не только в Латинской Америке, но и во всём Южном полушарии. На 2016 год в Аргентине действуют две атомные электростанции, на которых эксплуатируется три энергоблока. Оператором АЭС является компания Nucleoeléctrica Argentina S.A. Кроме того, в стране работают пять исследовательских атомных реакторов.

Аргентина — одна из стран, занимающихся строительством маломощных АЭС. В 2014 году на базе АЭС «Атуча» было начато возведение ядерного реактора  типа PWR мощностью 27 МВт.

Прочие электростанции 

Наиболее перспективными районами для освоения энергии морских волн в Аргентине являются берега Патагонии, высота которых там достигает 8-9 метров. Залив Сан-Хосе обладает мощным потенциалом гидроэнергии, имеется проект строительства одноимённой приливной электростанции.

Солнечные электростанции 
В рамках программы развития (, ныне «План Большого Севера») социально-производственной сферы, а также инфраструктурных проектов десяти провинций , правительством планировалось строительство новых солнечных фотоэлектрических мощностей, в частности, в провинции Жужуй. СЭС «Каучари» — крупнейшая солнечная электростанция Латинской Америки.

Ветряные электростанции

См. также 
 
 
 
 
  — Единая энергосистема Аргентины

Примечания

Литература 
 
 

Электростанции
Аргентина